

Industrie 

Dans l'industrie nucléaire, la fermeture du cycle du combustible nucléaire désigne le recyclage du combustible irradié (ou combustible usé) en combustible neuf et l'élimination des déchets ultimes (produits de fission…). Des recherches sont en cours sur la fermeture (quasi)-complète du cycle (voir Forum International Génération IV).

Par analogie, on peut désigner par cycle fermé une filière dans laquelle les déchets et résidus sont recyclés soit naturellement, soit par des activités humaines spécifiques dans la même filière, ou dans d'autres filières connexes, ou bien encore sont éliminés.

Thermodynamique 

Un système fermé, ou cycle fermé, par opposition à un système ouvert, est un système qui n'échange pas de matière avec son environnement, mais seulement de la chaleur et de l'énergie. Par exemple : un fluide caloporteur est utilisé en continu, sans introduction de nouveau fluide, comme dans un système de chauffage de l'eau.

Cette expression est employée pour les moteurs.

Nota : pour une centrale thermique, le terme « cycle » peut correspondre au fluide caloporteur (sens thermodynamique) ou au combustible (sens industriel), ce qui peut induire en erreur.

Liens externes 
 , projet américain de réacteur nucléaire à cycle fermé développé au Laboratoire national d'Argonne (Illinois, Midwest).
  The Unofficial IFR home page, sur www.nuc.berkeley.edu.
 Élisabeth Huffer, « Quelles solutions pour un nucléaire durable ? », La Jaune et la Rouge, , 2004. Numéro consacré aux réacteurs de génération IV.

Génie énergétique
Industrie
Cycle thermodynamique